D har flere betydninger:
 D – 4. bogstav i det latinske alfabet
 D (programmeringssprog) – Programmeringssproget som er efterfølger til C++ og skabt af Walter Bright
 D (tone) – 2. tone i den diatoniske C-dur skala
 D – romertallet for 500 (fem hundrede)
 D-batterier – en typebetegnelse for batterier.
 Vitamin D – betegnelsen for et vitamin
 D – Kendingsbogstav for biler fra Tyskland
 D – Nye Borgerliges partibogstav
 d – forkortelse for præfikset deci
 D – forkortelse for en diskriminant, der er et udtryk indenfor algebra
 D – atomtegn for deuterium
 Debye – symbolet for debye, en enhed for elektrisk dipolmoment.
 D (band) – Japansk visual kei rock band.